Pjan ima više značenja:
 Pjan (Torino)
 Pjan (Trento)